Isojärvi (Storsjön) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige och Finland:

Sverige 
Isojärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 749497-178699), sjö i Pajala kommun,  (58,7 ha)
Isojärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 750166-179230), sjö i Pajala kommun,  (23,2 ha)
Isojärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 750645-179064), sjö i Pajala kommun,  (46,5 ha)
Isojärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (17,1 ha)
Isojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752367-168694), sjö i Kiruna kommun,  (21,4 ha)
Isojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752963-167067), sjö i Kiruna kommun,  (15,3 ha)
Isojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753111-178006), sjö i Kiruna kommun,  (19,7 ha)
Isojärvi (Karesuando socken, Lappland, 756922-178171), sjö i Kiruna kommun,  (57 ha)
Isojärvi (Karesuando socken, Lappland, 759170-177652), sjö i Kiruna kommun,  (8,95 ha)

Finland 
Isojärvi (Kuhmois), sjö i Mellersta Finland,  (18,34 km²)
Isojärvi (Satakunta), sjö i Satakunta,  (38,82 km²)
Isojärvi (Mäntsälä, Nyland, Finland), sjö i Mäntsälä kommun,  (3,0525 km²)

Se även
Storsjön (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn